Налич — фамилия. Представители:
 Налич, Ади (род. 1997) — боснийский и шведский футболист, нападающий, игрок национальной сборной Боснии и Герцеговины.
 Налич, Пётр Андреевич (род. 1981) — российский певец и композитор.